Starlight (canção de Muse) - de 2006
Starlight (canção de Taylor Swift) - de 2012

Desambiguações de música